Rafael Silva peut désigner :
 Rafael Silva (1987-), un judoka brésilien ;
 Rafael Silva (1990-), un coureur cycliste portugais ;
 Rafael Silva (1992-), un footballeur brésilien ;
 Rafael Silva (1994-), un acteur américain.